Homrighausen ist der Familienname folgender Personen:

 Karsten Homrighausen (* 1968), deutscher Chemiker und Feuerwehrbeamter
 Louis Homrighausen (1832–1894), Baumeister in Milwaukee
 Elmer George Homrighausen (1900–1982), US-amerikanischer Theologe